Vrije Universiteit Berlijn
Freie Universität (Thielplatz), metrostation